Пе́нья-де-Берна́ль () — одна из гор в Кордильерах, Мексика. С высотой в 350 метров является четвёртым по величине монолитом в мире после горы Огастус в Западной Австралии, Гибралтарской скалы и Сахарной головы в Бразилии.

Один из крупнейших по величине монолитов в Северной Америке. Расположен в Мексике. Вершина находится на высоте 2510 м над уровнем моря, или примерно 350 метров над окружающей равниной.

Ссылки 
 Город и Пенья-де-Берналь  

Горы Мексики
География Керетаро